Bartuschen ist ein deutscher Ortsname:
 Bartuschen, bis 1936 Bartuszen, 1938 bis 1945 Bartelshöfen, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1947 zu Saranskoje, Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bartuschen, historischer Name des Ortes Rostken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Rostki (Pisz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen